San Juan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 San Juan County (Colorado)
 San Juan County (New Mexico)
 San Juan County (Utah)
 San Juan County (Washington)